Екатери́на Долгору́кова: Долгорукова, Екатерина Алексеевна (1712—1747) — невеста императора Петра II.
 Долгорукова, Екатерина Васильевна (в замужестве Салтыкова; 1791—1863) — фрейлина, гофмейстерина российского императорского двора.
 Долгорукова, Екатерина Дмитриевна (1801—1881) — статс-дама русского императорского двора.
 Долгорукова, Екатерина Михайловна (1847—1922) — морганатическая жена императора Александра II.
 Долгорукова, Екатерина Фёдоровна (1769—1849) — русская княгиня, статс-дама, кавалерственная дама, петербургская знакомая Пушкина.

Примечания